Янсинь (Биньчжоу) (阳信) — уезд городского округа Биньчжоу провинции Шаньдун (КНР).
 Янсинь (Хуанши) (阳新) — уезд городского округа Хуанши провинции Хубэй (КНР).